Иань (Цицикар) — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР)
 Иань (Тунлин) — район городского округа Тунлин провинции Аньхой (КНР)